Grigna o Grigne o Gruppo delle Grigne – gruppo montuoso in provincia di Lecco nelle Prealpi Bergamasche
 Grignone o Grigna settentrionale o più semplicemente Grigna – la cima più alta del gruppo delle Grigne
 Grignetta o Grigna meridionale – la cima meridionale del gruppo delle Grigne
 Grigna – torrente che nasce dall'omonima montagna e confluisce nel torrente Caldone, che raggiunge Lecco e il suo lago.
Grigna del Corno Buco, versante del Grignone che culmina nel Pizzo della Pieve (2248 m).
Grigna di Cortabbio, versante del Grignone che culmina nella Cima Palone (2089 m).
 Grigna – torrente della Valle Camonica
 Val Grigna – valle tributaria della Valle Camonica